Ле́йфер — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Лейфер, Александр Эрахмиэлович (1943—2017) — советский и российский журналист и писатель из Омска.
 Лейфер (Фокс) Сидни (1907—1942) — американская актриса кино.

См. также 
 Лейферт